Steinerne Tische ist die Bezeichnung für:

 ein Kulturdenkmal; siehe Steinerner Tisch
 ein Naturdenkmal; siehe Steinerner Tisch (Felsen)